Esistono più comuni francesi con questo nome

Rouffiac – Cantal
Rouffiac – Charente
Rouffiac – Charente Marittima
Rouffiac – Tarn